Eagleville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eagleville (Californië)
Eagleville (Missouri)
Eagleville (Pennsylvania)
Eagleville (Tennessee)